French Championships 1933 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1933 roku w dniach 25 maja–5 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 38 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1933 w tenisie ziemnym
1933 we Francji
French Open według lat